Koslowskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Inessa Benediktowna Koslowskaja (1927–2020), russische Neurophysiologin und Raumfahrtmedizinerin
 Walentina Jakowlewna Koslowskaja (* 1938), russische Schachspielerin

siehe auch
Koslowski